

Santi e beati 
 San Panfilo di Roma, martire, celebrato il 21 settembre;
 San Panfilo di Cesarea († 16 febbraio 309), martire a Cesarea marittima insieme ad altri 12 correligionari sotto l'imperatore Gaio Galerio Valerio Massimiano;
 San Panfilo di Capua (†409), vescovo di Capua, celebrato il 7 settembre;
 San Panfilo di Sulmona († 700), vescovo di Sulmona, celebrato il 28 aprile.

Edifici di culto 
 Cattedrale di San Panfilo, chiesa cattedrale di Sulmona

Pagine correlate 
 Panfilo